James Brewer, atleta britannico 
 James Brewer, attore 
 James Da'One Brewer (n. 1987), giocatore di football americano statunitense
 James Lorenzo Brewer detto Boo (n. 1969), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 James Turner Brewer detto Jim (n. 1951), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense